Mayres (Ardèche)
Mayres (Puy-de-Dôme)
ook:
Mayres-Savel, Isère